Binney ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Binney (1803–1847), US-amerikanischer Arzt und Malakologe
 Constance Binney (1896–1989), US-amerikanische Schauspielerin 
 David Binney (* 1961), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Edward William Binney (1812–1881), britischer Paläobotaniker und Geologe
 Edwin Binney (1866–1934),  US-amerikanischer Erfinder des Crayola-Wachsmalstiftes
 Faire Binney (1900–1957), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilm und Tonfilmära 
 George Binney (1900–1972), britischer Arktisforscher
 Horace Binney (1780–1875), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Binney (1883–1953), britischer Admiral und Gouverneur von Tasmanien
 James Binney (* 1950), britischer theoretischer Physiker und Astrophysiker
 Judith Binney (1940–2011), neuseeländische Historikerin und Professorin der Auckland University
 William Binney,  US-amerikanischer Nachrichtendienst-Mitarbeiter und Whistleblower

Binney bezeichnet außerdem:

 Binney & Burnham, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller